Nueva economía o Nuevo economismo puede estar referido a :

 Nueva economía, expresión acuñada por el economista Brian Arthur, aunque luego popularizada principalmente por Kevin Kelly.

 Nueva economía clásica o Nueva macroeconomía clásica, escuela del pensamiento macroeconómico que se basa principalmente en el análisis de la vertiente monetarista de la Economía neoclásica.

 Nueva economía política, concierne una economía positiva, que describe el contexto actual tal cómo es. 

 Nueva Economía Keynesiana, escuela de pensamiento económico que busca proveer fundaciones microeconómicas a la economía keynesiana.

 Nueva economía institucional, escuela de las ciencias económicas, particularmente de la microeconomía, que fue desarrollada en la década de 1930.